Sasseville bezeichnet:

 Sasseville, eine französische Gemeinde im Département Seine-Maritime

Sasseville ist der Familienname folgender Personen:

 Jake Sasseville (* 1985), US-amerikanischer Fernsehmoderator
 Jean Sasseville (* 1968), kanadischer Radiomoderator
 Jim Sasseville (1927–2005), US-amerikanischer Cartoonist
 Lorna Sasseville (* 1960), kanadische Skilangläuferin
 Marc H. Sasseville (* 1963), US-amerikanischer General